

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1998